Dzayül bezeichnet:

 Zayü (Dzayül)
 Dzayül Chu